Байер — фамилия немецкого происхождения (Bayer). Означает «житель Баварии», «баварский», «баварец», «член племени баварцев».

Персоналии 
 Байер, Август (1803—1875) — немецкий художник.
 Байер, Адольф (1835—1917) — немецкий химик-органик.
 Байер, Адриан (1600—1678) — йенский священник и историк.
 Байер, Александр (род. 1973) — немецкий киноактёр.
 Байер, Аннетт (1929—2012) — новозеландский учёный, философ.
 Байер, Валентина Ивановна (род. 1930) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Байер, Вильям (род. 1982) — немецкий фигурист.
 Байер, Владимир Евгеньевич (род. 1942) — советский и российский учёный-материаловед.
 Байер, Герберт (1900—1985) — австрийский графический дизайнер.
 Байер, Готлиб Зигфрид (1694—1738) — филолог, историк.
 Байер, Даниэль (род. 1984) — немецкий футболист.
 Байер, Джорджина (1957—2023) — новозеландская актриса, политик.
 Байер, Иеронимус фон (1792—1876) — немецкий правовед, профессор Ландсхутского университета.
 
 Байер, Иосиф Август — предводитель инсургентов во время Венгерского восстания 1848 года.
 Байер, Йожеф (1851—1919) — венгерский историк театра.
  (род. 1946) — венгерский политолог.
 
 Байер, Карл Роберт Эмерих (1832—1902) — немецкий беллетрист, писавший под псевдонимом Роберта Вира.
 Байер, Клаус Михаэль (род. 1961) — немецкий врач, психотерапевт и сексолог.
 Байер, Конрад (1828—1897) — австрийский шахматный композитор.
 Байер, Конрад (1932—1964) — австрийский писатель и драматург и поэт.
 Байер, Кристин (род. 1983) — немецкая гандболистка.
 Байер, Кристина (род. 1984) — немецкая фигуристка.
 Байер, Лукаш (род. 1984) — чешский футболист.
 Байер, Маркус (1971—2018) — немецкий боксёр-профессионал.
 Байер, Марсель (род. 1965) — немецкий поэт, писатель и переводчик.
 Байер, Олаф (род. 1957) — восточногерманский легкоатлет.
 Байер, Отто (1902—1982) — известный немецкий химик-технолог.
 Байер, Рональд — американский учёный.
 Байер, Рудольф (род. 1939) — немецкий учёный в области информатики.
 Байер, Себастьян (род. 1986) — немецкий прыгун в длину.
 Байер, Удо (род. 1955) — немецкий толкатель ядра.
 Байер, Ульрих (1947—1988) — немецкий боксёр.
 Байер, Франк (1932—2006) — немецкий кинорежиссёр (ГДР).
 
 Байер, Фредрик (1837—1922) — датский писатель и политический деятель.
 Байер, Фридерика (род. 1971) — венгерская певица.
 Байер, Ханна Карин Бларке (более известна как Анна Карина; 1940—2019) — датская и французская актриса, кинорежиссёр.
 Байер, Ханс (более известен как Таддеус Тролль; 1914—1980) — немецкий писатель, писавший на швабском диалекте.
 Байер, Хорст (1940—2017) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Байер, Эмиль (1876—1934) — американский гимнаст и легкоатлет.
 Байер, Эрнест (1904—1997) — американский гребец, спортивный функционер.
 Байер, Эрнст (1905—2001) — немецкий фигурист.
 Байер, Ян (1630—1694) — словацкий философ, представитель т. н. прешовской школы.

Спорт 
 «Байер 04» — немецкий футбольный клуб из города Леверкузен.
 «Байер Джайентс» — немецкий баскетбольный клуб из города Леверкузен.
 «Байер» — немецкий гандбольный клуб из города Дормаген.
 «Байер» — немецкий волейбольный клуб из города Вупперталь.
 «Байер 05 Юрдинген» — название, под которым с 1953 по 1995 год выступал немецкий футбольный клуб «Юрдинген 05» из города Крефельд.

Топоним 
 Байер — лунный кратер.

См. также 
 Bayer AG — международный химико-фармацевтический концерн
 Beyer-Peacock
 Байерн

Примечания